Raimund von Toulouse ist der Name folgender Personen:

 Raimund I. (Toulouse) († 865), Graf von Toulouse und Rouergue
 Raimund II. (Toulouse) († 923), Graf von Toulouse, Vizegraf von Nîmes und Albi
 Raimund III. (Toulouse) († nach 961), Graf von Toulouse
 Raimund IV. (Toulouse) (1041/1042–1105), Graf von Toulouse, Markgraf der Provence und Graf von Tripolis
 Raimund V. (Toulouse) (1134–1194), Graf von Toulouse, Quercy, Rouergue und Markgraf der Provence 
 Raimund VI. (Toulouse) (1156–1222), Graf von Toulouse und Markgraf der Provence
 Raimund VII. (Toulouse) (1197–1249), Graf von Toulouse und Markgraf der Provence